Janet kan syfta på:

 Janet – ett kvinonamn
 Janet (flygbolag) – en flygbolagskod som används av ett antal flygplan tillhörande ett amerikanskt sekretessbelagt flygbolag

Geografi

Antarktis 

 Janet (kulle),

Marshallöarna 

 Enjebi, ö, Enewetak, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar